Это карта и список стран Европейского союза по среднемесячной заработной плате, (годовое, делённое на 12 месяцев), в Евро и в местной валюте, брутто (до уплаты налогов) и нетто (после уплаты налогов). Расположенные ниже таблицы показывают среднюю зарплату, ориентируясь на данные разных источников. На менее развитых рынках велика роль теневой экономики, что искажает данные исследований.

Страны ЕС по среднему размеру оплаты труда

Страны обозначенные на карте фиолетовым цветом имеют чистую среднемесячную заработную плату (располагаемый доход) свыше €3000, синем — в диапазоне от €1500 до €3000, оранжевым — от €500 до €1500, красным — ниже €500.

Страны обозначенные на карте фиолетовым цветом имеют валовые среднемесячные зарплаты (до налогов) превышающие €4000, синим — от €2000 до €4000, оранжевым — от €700 до €2000, красным — ниже €700.

Средний размер оплаты труда в странах ЕС

См. также 
Экономика Европейского союза

Примечания

Ссылки 
 Eurostat: Wages and labour costs
 Eurostat: Minimum wages August 2011
 FedEE;Pay in Europe 2010
 Wages (statutory minimum, average monthly gross, net) and labour cost (2005) CE Europe
 Wages and Taxes for the Average Joe in the EU 27 2009
 ru: Moldovans have lowest wages in Europe
 UK Net Salary Calculator
 Database Central Europe: wages in Central and Eastern Europe

Экономика Европейского союза
Экономические сравнения стран
Средний размер оплаты труда
Заработная плата